Selena Dolyna (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Selena Dolyna (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Selena Dolyna (Terniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Terniwka
 Selena Dolyna (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Selena Dolyna (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk

Siehe auch:
 Seljonaja Dolina